Суперкубок Испании по футболу 2020/2021 () — 37-й розыгрыш ежегодного Суперкубка Испании и 2-й по формату «финала четырёх».

Участники 
  Реал Сосьедад (финалист Кубка Испании 2019/2020)

  Атлетик Бильбао (финалист Кубка Испании 2019/2020)

  Реал Мадрид (победитель Чемпионата Испании 2019/2020)

  Барселона (второе место Чемпионата Испании 2019/2020)

Матчи 
Жеребьёвка прошла 17 декабря 2020 года.

Финал

Примечания 

Суперкубок Испании по футболу
Январь 2021 года
Спорт в Испании в 2021 году